Plone foi uma banda de música eletrônica de Birmingham, Inglaterra.

O grupo foi criado no final de 1994 quando Mark Cancellara & Mike Johnston começaram a comprar antigos teclados e efeitos analógicos e começaram a ensaiar fazendo muito barulho. Mike morava com Billy Bainbridge (que estava em outra banda na época, Supernal, também contendo membros da banda de electro sol dat) que comprou um teclado e se juntou a banda.

Componentes 

 Mike 'Billy' Bainbridge
 Mark Cancellara
 Michael Johnston

Teclados, Vocoders e efeitos

Discografia

Singles 

 "Press A Key" (7") Wurlitzer Jukebox
 "Plock" (12")  Warp Records
 "Plock" (CD5")  Warp Records
 "Plock" (Promo) (CD5")  Warp Records
 "Plock" (Promo) (12")  Warp Records

Álbuns 

Bandas de música eletrônica
Matador Records